Bonnay (Doubs)
 Bonnay (Saône-et-Loire)
 Bonnay (Somme)